Беслан Константинович Барциц (род. 22 июля 1978, Гагра, Абхазская АССР, СССР)— абхазский политический и государственный деятель. Премьер-министр Абхазии с 5 августа 2016 года по 25 апреля 2018 года.

Биография 
Беслан Константинович Барциц родился 22 июля 1978 года в городе Гагра.

С 1985 по 1994 год учился в Бзыпской средней школе № 1 им. Г. А. Алшундба. В 1995 году закончил Гагрскую СШ № 2 им. В. Попкова. В том же году поступил в Абхазский Государственный университет на историко-юридический факультет по специальности «юриспруденция».

В 2000 году Беслан Барциц окончил АГУ по специальности «юрист».

С 22 октября 2014 года по 16 мая 2016 — Глава Администрации Гагрского района.

С 16 мая 2016 года — руководитель Администрации Президента Республики Абхазия.

С 5 августа 2016 года по 25 апреля 2018 года — Премьер-министр Абхазии.

С 25 апреля 2018 года снова стал руководителем Администрации Президента Республики Абхазии.

Личная жизнь 
Женат. Имеет двух сыновей.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Народного собрания Республики Абхазия
Премьер-министры Республики Абхазия
Политики XXI века
Выпускники Абхазского университета